Kvalifikace mužské dvouhry US Open 2011 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní osmnáct tenistů, šestnáct po výhře v kvalifikaci a dva jako šťastní poražení přes porážku ve 3. kole.

Nasazení hráčů 
  'João Souza (kvalifikován)
  Paul Capdeville (3. kolo)
  Marsel İlhan (kvalifikován)
  Thomas Schoorel (1. kolo)
  Rogério Dutra da Silva (3. kolo, šťastný poražený)  Mischa Zverev (1. kolo)
  Benoît Paire (1. kolo)
  Grega Žemlja (3. kolo)
  Go Soeda (kvalifikován)
  Rik de Voest (1. kolo)
  Izak van der Merwe (1. kolo)
  Ričardas Berankis (2. kolo)
  Kenny de Schepper (1. kolo)
  Matthew Ebden (2. kolo)
  Andreas Beck (2. kolo)
  James Ward (1. kolo)
  Paolo Lorenzi (2. kolo)
  Jerzy Janowicz (1. kolo)
  Wayne Odesnik (1. kolo)
  Vasek Pospisil (kvalifikován)
  Ruben Bemelmans (2. kolo)
  Marinko Matosevic (divoká karta do hlavní soutěže)
  Augustin Gensse (kvalifikován)
  Evgeny Donskoy (2. kolo)
  Cedrik-Marcel Stebe (1. kolo)
  Arnaud Clément (1. kolo)
  Nikola Ćirić (1. kolo)
  Lukáš Lacko (3. kolo, šťastný poražený)
  Arnau Brugués-Davi (1. kolo)
  Brian Dabul (1. kolo)
  Jesse Huta Galung (kvalifikován)
  Júlio Silva ''(1. kolo)

Kvalifikovaní do hlavní soutěže

Vítězové kvalifikace 
  Sergej Bubka
  Frank Dancevic
  Jonathan Dasnières de Veigy
  Robert Farah
  Augustin Gensse
  Jesse Huta Galung
  Marsel İlhan
  Malek Džazírí
  Romain Jouan
  Jean-René Lisnard
  Conor Niland
  Vasek Pospisil
  Go Soeda
  Louk Sorensen
  João Souza
  Michael Yani

Postupující jako šťastní poražení 
  Rogério Dutra da Silva
  Lukáš Lacko

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Externí odkazy 
 Pavouk kvalifikace mužské dvouhry

US Open 2011